Pogorzałki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Pogorzałki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Pogorzałki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kramsk
 Pogorzałki – dawna gromada w powiecie białostockim w województwie białostockim

Zobacz też 
 Kobylin-Pogorzałki, Pogorzałki Małe, Pogorzałki Wielkie